Björkskär kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Björkskär, ö och skärgård i Värmdö kommun, Stockholms län, 
 Björkskär, Nyköpings kommun, Södermanlands län
 Björkskär, Östergötland, ö i Valdemarsviks kommun,

Åland 

 Björkskär (Saltvik, Åland),  (43 ha)
 Björkskär (Vårdö, Åland),  (11 ha)
 Björkskär (Lemland, Åland),  (15 ha)

Se även
Norra Björkskär
Södra Björkskär
Stora Björkskär
Lilla Björkskär
Sjö-Björkskär